Taseq Qulleq bezeichnet:
 Taseq Qulleq (See, Aasiaat), See im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Taseq Qulleq (See, Maniitsoq), See im Distrikt Maniitsoq, Grönland